Цзянбэ́й () — район города субпровинциального значения Нинбо провинции Чжэцзян.

География 
Цзянбэй расположен между городским уездом Цыси на севере, районами Иньчжоу и Хайшу на юге, городским уездом Юйяо на западе и районом Чжэньхай на востоке. Южная граница (с районом Хайшу) проходит по реке Юнцзян.

История 
После образования КНР в 1949 году урбанизированная часть уезда Иньсянь (鄞县) была выделена в отдельный город Нинбо. В мае 1951 года в Нинбо был образован район Цзянбэй; в том же году часть уезда Чжэньхай перешла под юрисдикцию Нинбо, образовав Пригородный район (郊区). В годы культурной революции районы были упразднены, но впоследствии были созданы вновь.

В 1984 году Пригородный район был присоединён к району Цзянбэй.

Экономика 
Промышленная зона Цзянбэй — важная часть Нинбо, где присутствуют предприятия машиностроительного комплекса по производству автомобильных запчастей и машин для разных отраслей.

Транспорт 
В районе Цзянбэй расположено 5 станций метро  Второй линии, которые были открыты 26 сентября 2015 года.

Административное деление 
Район делится на 7 уличных комитетов и 1 посёлок.

Ссылки 
 

Районы Нинбо